Andstén ist der Familienname folgender Personen:
 Curt Andstén (1881–1926), finnischer Segler
 Jarl Andstén (1884–1943), finnischer Segler